Чемпіонат СРСР з футболу 1949 (друга група) — чемпіонат СРСР з футболу серед команд другої групи. У турнірі брали участь 84 команди. Переможцем стала команда «Спартак» (Тбілісі).

Зональний етап

Центральна зона

1 зона РРФСР

2 зона РРФСР

3 зона РРФСР

4 зона РРФСР

Зона УРСР

Фінал

Підсумкова таблиця

Додатковий фінал

Примітки

Посилання 
 RSSSF
 wildstat.ru  

1949
СРСР